ТКИ — многозначная аббревиатура:
 ТКИ — температурный коэффициент индуктивности
 ТКИ — теория коммуникации и информации
 ТКИ — трубокабелеискатель
 ТКИ — тяжёлый комбинированный иммунодефицит

См. также 
 ТКИМ — толщина комплекса интима–медиа
 ТКИН — тяжёлая комбинированная иммунная недостаточность
 TKI — аббревиатура латиницей